Исра́эль Алеха́ндро Дамо́нте (; ) — аргентинский футболист, выступавший на позиции полузащитника. С 2021 года — главный тренер «Сармьенто».

Биография 
Исраэль Дамонте начинал заниматься футболом в школе «Расинга» из Авельянеды, но затем перешёл в академию «Эстудиантеса». В 2000 году был переведён из пятой команды в основной состав «студентов» и вскоре дебютировал на профессиональном уровне. Дамонте выступал за родную команду до 2003 года, в 2002 году отдавался в аренду в «Кильмес». За три года он провёл лишь около двух десятков матчей, поэтому в поисках игровой практики перешёл в 2004 году в команду низшего дивизиона «Сан-Мартин» (Мендоса).

После сезона 2005/06, успешно проведённого в «Химнасии» из Жужуя, Исраэль впервые в карьере отправился за рубеж, на полгода присоединившись к мексиканскому «Веракрусу». Остаток сезона, а именно первое полугодие 2007 года, он выступал на правах аренды на родине в «Нуэва Чикаго».

В августе того же года Дамонте перешёл в «Арсенал» (Саранди), с которым в конце года завоевал Южноамериканский кубок. В 1/8 финала полузащитник отметился забитым голом в ворота бразильского «Гояса».

С 2008 по 2010 год Дамонте выступал в чемпионате Греции за «Астерас Триполис», следующие два года провёл в «Годой Крусе». В сезоне 2012/13 аргентинец выступал за уругвайский «Насьональ». Он помог «трёхцветным» выиграть чемпионат страны, а сам был признан лучшим легионером сезона чемпионата Уругвая.

Дамонте вернулся в «Эстудиантес» в 2013 году, став одним из игроков основы. 13 января 2018 года перешёл в «Уракан».

Будучи игроком «Сан-Мартина», Дамонте по совету отца впервые покрасил волосы в серебристый цвет. Поскольку команда была довольно скромной и выступала в Примере B Насьональ (втором дивизионе), её игроков плохо знали на национальном уровне, и отец Исраэля попросил сына покрасить волосы, чтобы того было легче узнавать на экране телевизора или с трибун стадиона. Исраэль решил использовать серебристый цвет волос на постоянной основе даже после ухода из «Сан-Мартина» — уже в честь своего отца.

Титулы и достижения 
  Чемпион Уругвая (1): 2012/13
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2007
  Лучший легионер чемпионата Уругвая (1): 2012/13

Примечания

Ссылки 
 Профиль на ESPN

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Арсенал» Саранди
Игроки ФК «Астерас»
Игроки ФК «Веракрус»
Игроки ФК «Годой-Крус»
Игроки ФК «Кильмес»
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Нуэва Чикаго»
Игроки ФК «Сан-Мартин» Мендоса
Игроки ФК «Уракан»
Игроки ФК «Химнасия и Эсгрима» Хухуй
Игроки ФК «Эстудиантес»
Футбольные тренеры Аргентины
Тренеры ФК «Уракан»
Тренеры ФК «Арсенал» Саранди
Тренеры ФК «Атлетико Сармьенто»